Phelsuma pasteuri  — вид ящериц из рода фельзум семейства гекконов. Является эндемиком острова Майотта.

Описание 
Небольшие по величине ящерицы. Длина их тела не превышает 11,5 см, при этом длина туловища с головой — не более 5,3 см. Самки откладывают яйца, но не приклеивают их к листьям растений, как это характерно для некоторых видов семейства гекконов. Ящерицы эти светло-зелёной окраски, на спине у них имеются оранжевые пятна, на морде между глаз — также оранжевые 3 U-образные линии. Глаза окружены жёлтым кольцом. На затылке находится широкая синяя полоса. Живот белый, иногда — желтоватого оттенка.

Распространение и питание 
Обитает на деревьях и в кустарниках коморского острова Майотта. Предпочитает находиться на тонких ветвях и стеблях. Климат на Майотте практически не меняется в течение года, остаётся влажным с температурой около + 25°С. Ящерицы этого вида ведут дневной образ жизни. Питаются они, как и другие гекконы, мелкими насекомыми, а также растительной пищей (фруктами, нектаром и пыльцой растений).

Литература 
 Hans-Peter Berghof: Taggeckos. Die Gattung Phelsuma — Pflege und Vermehrung. Münster 2005, ISBN 3-937285-45-8.
 Gerhard Hallmann/Jens Krüger/Gerd Trautmann: Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Münster 1997, ISBN 3-931587-10-X

Ссылки 
 

Фельзумы
Животные, описанные в 1984 году
Пастер
Эндемики Майотты